Ла Чуека има више значења:

 Ла Чуека
 Ла Чуека (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Чуека, Ел Фаисан (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Чуека (Ванегас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Чуека (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику